Um espaço topológico diz-se conexo por arcos (ou conexo por caminhos) se quaisquer dois dos seus pontos estão ligados por um caminho. O conceito de conexidade por arcos é mais forte que o de conexidade, ou seja, qualquer espaço topológico conexo por arcos é conexo.

Exemplos 
 Se A e B são conexos por arcos e , então  é conexo por arcos.
 Se A e B são conexos por arcos então , na topologia produto, é conexo por arcos.
 Todo subconjunto convexo de um espaço euclidiano é conexo por arcos.

Observação 
Existe uma outra definição, mais forte, de conexo por arcos, em que o caminho deve ser um homeomorfismo do intervalo fechado [0,1]. Um exemplo de um espaço conexo por arcos pela primeira definição que não é conexo por arcos por esta definição é o conjunto  munido com a topologia da ordem em relação à ordem parcial  definida por  se e só se  e  ou  e . Neste conjunto existe um caminho  entre 0 e 0', mas este caminho não pode ser escolhido de forma a ser injectivo.

Topologia